Гиппал () — греческий мореплаватель, которому античная традиция приписывает открытие способа навигации в Индийском океане при помощи муссонов.

Источники 
Об открытии, совершённом Гиппалом, рассказывает анонимный автор Перипла Эритрейского моря, по словам которого:

Кормчий Гиппал, приняв во внимание расположение торговых пунктов и форму моря, первый открыл плавание прямо через море.

По его имени юго-западный муссон в древности именовали «Гиппалом» или «ветром Гиппала».

Разумеется, направления сезонных ветров были тайной только для греков, появившихся в Индийском океане лишь в конце IV в. до н. э., местные же купцы — индийцы и сабеи — давно ими пользовались.

Гипотезы о жизни 
О жизни этого человека ничего не известно. До середины XX века деятельность Гиппала относили к первой половине — середине I в. н. э., временам Тиберия и Клавдия, однако, после выхода работ Кэри (1932) и Тиля (1939) отодвинули на 150 лет назад. Кэри обратил внимание на то, что по словам Страбона, в его время (конец I в. до н. э.), плавания в Индию были обычным делом, и ежегодно из гавани Миос Гормоса отправлялось 120 кораблей. Это означает, что океанский маршрут был уже давно и хорошо освоен. По предположению Тиля первым греком, добравшимся до Индии с помощью муссона, был Евдокс Кизикский, плавания которого датируют концом II в. до н. э. На основании этих соображений делается вывод, что Гиппал мог быть кормчим у Евдокса.

Влияние 
В любом случае, кто бы ни открыл направление муссонов, он произвел переворот в индийской морской торговле, сравнимый с открытием морского пути в Индию Васко да Гамой или прорытием Суэцкого канала. Каботажное плавание из Красного моря к Малабарскому берегу вряд ли занимало меньше двух лет. Открытие Гиппала сократило этот срок примерно на 9 месяцев. Корабли, выходившие из Миос Гормоса в первой половине июля, шли до Ароматов (мыс Гвардафуй), а оттуда с попутным ветром добирались до Индии за сорок дней, прибывая туда к октябрю. В конце ноября — начале декабря они отплывали обратно с северо-восточным муссоном и добирались до Береники или Миос Гормоса к весне.

Это позволило Птолемеям нарушить посредническую монополию сабейских купцов и распространить своё влияние на воды Аравийского моря. В 78 г. до н. э. стратег Фиваиды Каллимах был также назначен стратегом «Индийского и Красного морей».

В науке 
Именем Гиппала назван один из лунных кратеров.

Примечания

Литература 

 Cary M. A History of the Greek World 323—146 BC. — L., 1932
 Thiel J. H. Eudoxos van Cyzikus // Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling letterkunde. 1939. № 8, s. 21
 Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. — М.: Издательство иностранной литературы, 1950
 Тарн В. Эллинистическая цивилизация. — М.: Издательство иностранной литературы, 1949
 Хенниг Р. Неведомые земли. Т. 1. — М.: Издательство иностранной литературы, 1961

Мореплаватели Древней Греции
Путешественники в Индию